Brighton es el nombre de varias localidades en el estado de Nueva York:

 Brighton (condado de Franklin, Nueva York)
 Brighton (condado de Monroe, Nueva York)
 Brighton (aldea), condado de Monroe, Nueva York